Семён Рыжков: Рыжков, Семён Вавилович (1919—2004) — советский трансфузиолог, педагог.
 Рыжков, Семён Мартынович (1874 — после 1945) — учитель, депутат Государственной думы.